Боруцкий — фамилия.

Носители фамилии 
 Боруцкий, Борис Евгеньевич (род. 1935) — учёный-геолог, геохимик 
 Боруцкий, Евгений Владимирович (1897—1976) — советский зоолог и гидробиолог, доктор биологических наук, крупный специалист по систематике ракообразных
Боруцкая, Гражина (1940—1982) — польская диссидентка и правозащитница